As batalhas da Segunda Guerra Mundial ocorreram em praticamente todo o mundo, estas batalhas sendo distribuídas em 10 diferentes frentes de batalha, sendo elas as frentes: Africana, Oriente Médio, Mediterrâneo, Europeia Ocidental, Europeia Oriental, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico, Chinesa e do Sudeste Asiático. Durante as batalhas, é estimado que mais de 73 milhões de pessoas (entre militares e civis) envolvidos na guerra, sendo o teatro de operação mais letal aqueles presentes na Europa.

Os teatros de operações na África ocorreram por todo continente, atingindo principalmente os países ao norte da África tendo em vista sua proximidade com os conflitos já iniciados próximos ao Oriente Médio e o Mediterrâneo. Os conflitos na África iniciaram-se principalmente no ano de 1940 se alastrando pelo continente e tendo seus finais em 1943, os conflitos foram travados principalmente pelos países aliados que possuíam colônias em solo africano.

A frente do Oriente Médio e Mediterrâneo envolveu a luta entre os Aliados e as forças do Eixo para conseguir o domínio do Mar Mediterrâneo e países limítrofes. A ideia do domínio da região seria a conquista dos países do Oriente Médio para facilitar a expansão do Eixo pela África e posteriormente uma facilidade para uma possível chegada à América do Sul e Oceania. Estes combates no Oriente Médio acabaram por enfraquecer a Itália, tendo em vista a proximidade do país com a região, o que acarretou seu enfraquecimento e na assinatura do Armistício de Cassibile.

Sendo considerado o berço da guerra a Europa foi o primeiro continente a sofrer com a guerra. Considerando o início da segunda grande guerra a invasão da Polônia pela Alemanha que posteriormente seria um forte representante do Eixo. É considerada a frente mais duradoura da guerra, tendo em vista que foi a primeira a começar após a invasão da Polônia e tendo seu final apenas em 1945.

Os teatros da Ásia durante a Segunda Guerra Mundial reuniram principalmente os conflitos entre a China que era apoiada pelos Aliados e o Japão desta vez apoiado pelo Eixo, envolvendo também terceiros normalmente apoiando um dos dois protagonistas do continente. Inicialmente o conflito era centralizado no conflito preexistente entre a China e o Japão, porém com a aproximação dos países a um dos lados da Segunda Guerra Mundial, a influência estrangeira fomentou os conflitos, principalmente após o ataque à Pearl Harbor que precipitou a entrada dos Estados Unidos no conflito.

A frente oceânica da Segunda Guerra Mundial, trata-se basicamente de guerras e batalhas realizadas entre os Aliados e o Eixo nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. As batalhas eram realizadas predominantemente de maneira naval e aérea, e de maneira mais discretas incursões terrestres em países banhados pelo seu respectivo oceano. Fazem parte da frente oceânica os breves combates na América do Norte e na América do Sul.

Frente da África

Campanha Norte-Africana ou Guerras do Deserto 

A campanha norte-africana foi iniciada após a invasão italiana do Egito em setembro de 1940, despertando o interesse da França Livre e do Reino Unido na defesa do território africano. A campanha teve seu início oficial em junho de 1940 com a tentativa de defesa do Egito e teve seu final em maio de 1943 com a retirada das forças do Eixo do território norte-africano. A maioria das batalhas foram realizadas entre os territórios da Líbia, Egito e Tunísia.

Campanha da África Oriental 
Os teatros da África Oriental ocorreram por conta da vontade dos aliados em sua tentativa de recuperação e manutenção dos territórios existentes na região, principalmente pelo Império Britânico contra a Itália e sua colônia da África Oriental Italiana, entre junho de 1940 e novembro 1941. Os aliados contaram com tropas do Reino Unido, África do Sul, Índia Britânica, Protetorado de Uganda, Quênia, Somalilândia, África Ocidental, Rodésia do Norte e do Sul, Sudão e Niassalândia. Além de uma pequena parte da França Livre.

Frente da África Ocidental 
Os teatros na África Ocidental foram batalhas conhecidas como as "Batalhas da África Francesa" tendo em vista que a maioria dos conflitos foi realizado em colônias francesas na África. Onde a França dividida em duas, a França de Vichy apoiada pelo Eixo e a França Livre apoiada pelos Aliados estavam tentando conquistar o domínio estratégico de suas colônias pré-existentes.

Frente do Mediterrâneo e Oriente Médio

Campanha do Oriente Médio 
A campanha do Oriente Médio durante a Segunda Guerra Mundial foi determinante para o domínio de países que facilitavam a ligação por solo entre a África (onde existiam diversas colônias europeias) e a Europa que já estava com seu território disputado. Era uma região extremamente estratégica que aumentava a vontade do Eixo em um possível domínio da região e o interesse dos Aliados na defesa do território.

Campanha do Mediterrâneo 
Os teatros de operação no mar Mediterrâneo tinham objetivos similares aos conflitos no Oriente Médio, a tomada estratégica do mar mediterrâneo e as terras aos redores, era importante para a entrega de suprimentos na região. A maioria das batalhas foram navais ou aéreas, porém existiram diversas batalhas em solo nos países e ilhas ao redor do mar.

Frente da Europa

Campanha da Europa Ocidental 
Os teatros de batalha da Europa Ocidental tratam-se principalmente de batalhas e invasões realizadas nos países do ocidente da Europa. Eram comuns grandes invasões combinadas, tendo em vista a grande complexidade do fronte de guerra. A Alemanha, por exemplo realizou diversas tentativas de invasão em diversos países, enquanto os Aliados tentavam o redominio da França que estava nas mãos dos fascistas.

Campanha da Europa Oriental 
A frente da Europa oriental envolveu conflitos entre as potências do Eixo Europeu contra a União Soviética (URSS), Resistência Polónia e outros Aliados. Aliados estes que englobavam aliados da Europa Central, Europa Oriental, Nordeste da Europa (Bálticos) e Sudeste da Europa (Bálcãs) de 22 de junho de 1941 a 9 de maio de 1945.

Frente da Ásia

Campanha da China 
A campanha da China também conhecida como a Segunda Guerra Sino-Japonesa baseou-se basicamente de uma guerra de defesa da China sob os ataques efetuados pelo Japão que era apoiado pelo Eixo. O conflito entre os países era algo preexistente dês da Primeira Guerra Sino-Japonesa sendo que o conflito foi desencadeado antes do início da Segunda Guerra Mundial que, porém foi agravada e incentivada pela Segunda Guerra Mundial.

Campanha do Sudeste Asiático 
A campanha do sudeste asiático envolveu de forma mais abrangente a Segunda Guerra Mundial tendo em vista que ao contrário da Segunda Guerra Sino-Japonesa o conflito não preexistia e foi fomentado pela grande guerra. Ao lado do eixo, o Japão permaneceu sendo o protagonista, já os aliados tiveram protagonistas variados tendo em vista que a China estava se defendendo da expansão do Japão para dentro de seu território.

Frente Ocêanica

Campanha do Atlântico 
A batalha do Atlântico foi uma série de conflitos ocorridos no Oceano Atlântico entre os Aliados e as forças do Eixo, o principal objetivo destas batalhas basicamente navais era retardar o avanço do inimigo, tendo em vista que o Oceano Atlântico era uma rota estratégica para envio de suprimentos para a Europa onde a guerra eclodiu.

Campanha do Índico 
Os conflitos que ocorreram no oceano Índico durante a Segunda Guerra Mundial tinham como objetivo básico retardar a passagem de navios inimigos pela região, por ser o oceano que banha África e Ásia, as batalhas na região eram normalmente realizadas para o apoio durante os conflitos que estavam ocorrendo simultaneamente nestes continentes. Ao contrário das batalhas realizadas no Atlântico, diversos conflitos foram realizados em solo, em ilhas e arquipélagos estratégicos da região.

Campanha do Pacífico 
Os conflitos do Pacífico foram os mais disputados entre os oceanos que receberam conflitos. Enquanto a preocupação no oceano Atlântico era a proximidade nazista do território americano, e o oceano Pacífico a defesa das ilhas próximas ao continente Africano, as batalhas do Pacífico envolveram diversas invasões em países e ilhas presentes no Pacífico. Diversos fatos importantes como ataque a Pearl Harbor e o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki.

 
Listas relacionadas à Segunda Guerra Mundial
Cronologia da Segunda Guerra Mundial